Лааби — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лааби, Абдельлатиф (род. 1942) — марокканский писатель, поэт, переводчик, левый общественно-политический деятель.
 Лааби, Мустафа — французский политик, депутат Национального собрания Франции.